Sobór nicejski I (325)
 Sobór nicejski II (787)